Stomphia är ett släkte av koralldjur. Stomphia ingår i familjen Actinostolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Stomphia